(271763) Хебреву () — астероид, который был открыт тремя учеными — Дэвидом Леви, защитившим докторскую диссертацию в Еврейском университете в 2010 году, Венди Леви из Аризоны и Томом Глиносом из Канады. Астероид назван в честь Еврейского университета в Иерусалиме.

Ссылки 
 
 
 
 
 Еврейский университет странствует в межзвездной пустыне 
 Hebrew U. stakes claim in space with namesake asteroid 
 Hebrew University takes its place in stars

См. также 
 Список астероидов
 Классификации малых планет